Shroyer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ronald Shroyer (* 1941), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge, Dirigent, Flötist und Saxophonist
 Sonny Shroyer (* 1935), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger